Чемпионат Египта по футболу 1965/1966 — 16-й чемпионат Египта, проходивший с 1 октября 1965 года по 10 мая 1966 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1965/1966 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1965/1966 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1965 год в Египте
1966 год в Египте